Sembten steht für:

Geographie:
 Sembten (Schenkendöbern), einen Ort in der Gemeinde Schenkendöbern, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

Personen:
 Malte S. Sembten (1965–2016), Schriftsteller